Louis Dreyfus Armateurs, entreprise française faisant partie du groupe Louis Dreyfus, armateur de navires de commerce et câbliers ;
 En chimie, le LDA représente le Diisopropylamidure de lithium, composé très utilisé en chimie organique.
 Local Density Approximation (approximation de la densité locale) , une approximation en chimie quantique.
 En statistiques, une Allocation de Dirichlet latente est un modèle génératif qui explique des ensembles d'observations par des groupes non-observés qui expliquent pourquoi certaines parties des données sont similaires. Les applications sont nombreuses et notamment en extraction d'information et en traitement du langage.
 En statistique, une Analyse discriminante linéaire (LDA) est une technique d’analyse discriminante prédictive. Il s’agit d’expliquer et de prédire l’appartenance d’un individu à une classe (groupe) prédéfinie à partir de ses caractéristiques mesurées à l’aide de variables prédictives.
 En programmation informatique, LDA est l'abréviation de Langage de Description d'Algorithmes, qui est un synonyme pour pseudo-code.
Lycée David-d'Angers, lycée d'État du centre ville d'Angers
Vélocimétrie laser (ou anémométrie laser Doppler (LDA)) est une technique optique fondée sur la mesure du décalage en fréquence de faisceaux laser éclairant des particules très fines entraînées par un fluide (tel que l'air ou l'eau). Ainsi, en mesurant la vitesse des particules dans le fluide, on peut connaître la vitesse du fluide.
 Liga Deportiva Alajuelense, un club de football costaricien fondé en 1919.
 Laboratoire départemental d'analyse, un type de laboratoire en France
 Luca D'Alessio dit LDA, un chanteur, rappeur et compositeur italien.